Il singolare del torneo di tennis Hechingen Ladies Open 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Maša Zec Peškirič che ha battuto in finale Mervana Jugić-Salkić 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Kirsten Flipkens (semifinali)
 Anastasija Sevastova (quarti di finale)
 Dia Evtimova (secondo turno)
 Stephanie Vogt (primo turno)

 Paula Kania (semifinali)
 Laura Thorpe (primo turno)
 Mervana Jugić-Salkić (finale)
 Akiko Ōmae (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hechingen Ladies Open 2012